George Robertson (1790–1874) – amerykański polityk, kongresmen
 George Stuart Robertson (1872–1967) – brytyjski lekkoatleta i tenisista
 George Robertson (1884–1955) – amerykański kierowca wyścigowy
 George Robertson (1885–1937) – szkocki piłkarz
 George Robertson (1915–2006) – szkocki piłkarz
 George Robertson (1927–2021) – kanadyjski hokeista
 George Robertson (1930–2003) – szkocki piłkarz
 George Robertson (ur. 1946) – szkocki polityk, minister obrony, sekretarz generalny NATO, baron Robertson of Port Ellen
 George Robertson (ur. 1958) – brytyjski bobsleista

Zobacz też 
 George Robertson Dennis